Snohomish può riferirsi a:
Snohomish – tribù di nativi americani
Snohomish – città statunitense nello Stato di Washington
Contea di Snohomish – contea statunitense nello Stato di Washington